

Musica 
 The Drill – gruppo musicale Electro-house
 The Drill – album dei Wire del 1991
 The Drill – singolo dei Zion I del 2003, dall'album Deep Water Slang V2.0

Televisione 
 Viaggio a Ba Sing Se – Seconda Parte – La Macchina Infernale (The Drill) – episodio di Avatar - La leggenda di Aang